Карточная игра — тип времяпрепровождения. А также название нескольких фильмов:
 1896 — Игра в карты / Partie de cartes, реж. братья Люмьер
 1896 — Партия в карты / Une partie de cartes, реж. Ж. Мелье
 1897 — Партия в карты / Partie de cartes, реж. Л. Фреголи